Binden steht für:
 binden (Kochen), Eindicken von Flüssigkeiten
 Zusammenfügen (Verbinden) mehrerer Stoffe mittels Bindemittel
 buchbinden, letzter Arbeitsgang der Buchherstellung
 Schnüren einer Schleife (Knoten)
 Eingehen einer Verpflichtung, siehe Verpflichtetsein
 unterbrechungsloses Verbinden von Tönen, siehe Legato
 rödeln von Baustahl beim Bewehren
 bridieren, Herrichten von Fleisch oder Fisch
 Plural von „Damenbinde“, siehe Monatshygiene

Ort:
 Smorodinowo, deutsch Binden, Dorf im Kreis Insterburg, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 anbinden (Bestrafungsform)

 Bindfaden (Verpackungsschnur)
 Bindung (Begriffsklärung)
 Verbindung (Begriffsklärung)
 Binder (Begriffsklärung)
 Binde (Begriffsklärung)
 Bund (Begriffsklärung)
 fesseln (Begriffsklärung)